Astronomija:
 Messier 90 (NGC 4569), spiralna galaksija u zviježđu Djevici

Promet:
 M-90 (autoput u Michiganu, SAD)
 M-77 (autoput u Škotskoj)

Oružje:
 Zastava M90, puška koji proizvodi Zastava Oružje, Srbija
 Barrett M90, snajper